Южная Корея на летних Олимпийских играх 1988 была представлена 401 спортсменами (269 мужчин и 132 женщины).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Южной Кореи  на сайте sports-reference.com 

1988
Страны на летних Олимпийских играх 1988 года